Chiesa di San Gregorio Taumaturgo a Borgo Chiese
 Chiesa di San Gregorio Taumaturgo a Reggio Calabria
 Chiesa di San Gregorio Taumaturgo a Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di San Gregorio
 Chiesa di San Gregorio Magno